PDE6C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 858 амінокислот, а молекулярна маса — 99 147.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки